Musah ist der Familienname folgender Personen:

 Kojo Musah (* 1996), dänischer Sprinter
 Yunus Musah (* 2002), US-amerikanischer Fußballspieler